Ilmi est un patronyme, ainsi qu'un prénom féminin finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (née en 1972), femme politique indienne

Prénom
 (1862-1936), femme politique finlandaise
 (1933-1954), poétesse estonienne
 (1926-1979), actrice finlandaise

Homonymie de prénom
Prénom estonien
Prénom finlandais